Amore senza tempo (Evolution's Child) – film per la televisione del 1999 diretto da Jeffrey Reiner
 Amore senza tempo (Vivir a destiempo) – telenovela messicana